Копили́ (, ) — назва низки населених пунктів в Україні, Білорусі та Росії, утворена від слова копил («стійка для кузова саней», «шевська колодка», «позашлюбна дитина»).

Копили — село, Кам'янецький район, Берестейська область

Копили — присілок, Котельницький район, Кіровська область
 Копили — хутір, Тюльганський район, Оренбурзька область

Копили — село, Полтавський район, Полтавська область
 Копили — зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці

Див. також 
 Копил (значення)
 Копиль — місто в Білорусі